Чемпионат Литвы 2014 прошёл в Вильнюсе с 24 апреля по 1 мая 2014 года.

В турнире приняли участие 10 шахматистов, в том числе опытные гроссмейстеры Ш. Шулскис, А. Квейнис и В. Малишаускас. Ш. Шулскис и А. Квейнис получили персональные приглашения как обладатели наивысшего рейтинга. В. Малишаускас, М. Бейнорас и Т. Ведрицкас также получили персональные приглашения, поскольку разделили 2—4 места в чемпионате 2013 г. Э. Пилецкис, Т. Лаурушас и С. Калвайтис завоевали право участвовать в турнире, завоевав первые 3 места в полуфинале. Т. Лаурушас потом победил в юниорском чемпионате страны, что дало ему еще одну квоту, поэтому в финальный турнир был включен еще В. Шеткаускас, занявший в полуфинале 4-е место. Действующий чемпион Д. Загорскис не смог участвовать в соревновании, поэтому вместо него был включен серебряный призер юниорского чемпионата Т. Стремавичюс.

С самого начала турнира вперед вырвался Ш. Шулскис, который не позволил никому конкурировать с собой в борьбе за 1-е место. В итоге он обогнал серебряного призера А. Квейниса на 1½ очка. Бронзовую медаль завоевал Т. Лаурушас. Крайне неудачно выступил В. Малишаускас, разделивший последнее место с С. Калвайтисом.

Категория: 6-я (средний рейтинг: 2388).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Литвы по шахматам
2014 год в шахматах
Апрель 2014 года
Май 2014 года
Спорт в Литве в 2014 году
Спортивные соревнования в Вильнюсе